Contrazione muscolare – movimento della fibra muscolare
 Contrazione – fase del ciclo economico
 Contrazione – in linguistica, fusione di due vocali in una sola
 Contrazione – in matematica, funzione di uno spazio metrico
 Contrazione – in geometria differenziale, operazione di trasformazione di un tensore
 Contrazione – gruppo musicale hardcore torinese degli anni ottanta del XX secolo